Ausreichend steht für:

 in der Logik die Notwendige und hinreichende Bedingung
 eine Leistungsbeurteilung (Schule)
 Ausreichend (2011), einen 32-minütigen Spielfilm von Isabel Prahl

Siehe auch: